Le terme Grenouille verte est un nom vernaculaire ambigu en français qui peut désigner plusieurs espèces de grenouilles de la famille des Ranidae parmi les Amphibiens.

Grenouilles vertes « vraies » 
Ce nom désigne habituellement les espèces suivantes :
 la Grenouille verte d'Europe, ou Grenouille comestible : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758). Un hybride fertile de Petite grenouille verte et Grenouille rieuse.
 la Grenouille verte d'Amérique du Nord, ou Grenouille sauteuse : Lithobates clamitans (Latreille, 1801).

Genre Pelophylax 

L'expression « Grenouilles vertes » est également employée  pour désigner le genre Pelophylax qui rassemble les trois espèces de grenouilles européennes de couleur verte et leurs hybrides, en opposition aux "Grenouilles brunes" du genre Rana :
 les espèces :
 Petite grenouille verte ou Grenouille de Lessona ou - Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
 Grenouille de Pérez - Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885)
 Grenouille rieuse - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
 hybrides :
 Grenouille comestible : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
 Grenouille de Graf - Pelophylax kl. grafi Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995

Galerie d'identification

Voir aussi 
 Rainette (petits anoures, dont certains de couleur verte)
 Grenouille

Nom d'amphibien ambigu
Anoure (nom vernaculaire)
Ranidae